Relly ist der Familienname folgender Personen:
 Gavin Relly (1926–1999), südafrikanischer Manager
 James Relly (~1722–1778), US-amerikanischer Methodistenpriester

Weiteres:
 Villa Relly

Siehe auch:
 Relli
 Rely
 Rallye